Vizela pode ser:

 Vizela, cidade portuguesa, sede do município com o mesmo nome (anteriormente, a vila das Caldas de Vizela).
 Rio Vizela, rio português, afluente do rio Ave.

Vizela entra também no nome de várias freguesias do concelho com o mesmo nome:

 Santo Adrião de Vizela
 São João de Caldas de Vizela
 São Miguel de Caldas de Vizela
 São Paio de Vizela

Anteriormente, a freguesia de São Faustino, no concelho de Guimarães, chamava-se também São Faustino de Vizela.

Pode também estar à procura de:

 Futebol Clube de Vizela

Desambiguação